Black Rock, que significa en inglés «Roca Negra», puede hacer referencia a:

Empresa 
 BlackRock, empresa norteamericana.
 Black Rock Studio, desaparecido estudio desarrollador de videojuegos británico.

Lugares

Australia 
 La localidad de Black Rock, en el estado de Victoria.
 La isla de Black Rock del Sur, en el estado de Tasmania.

Canadá 
 El Monte Blackrock, en la provincia de Alberta.

Estados Unidos 
 El desierto de Black Rock, en el estado de Nevada.
 La localidad de Black Rock, en el estado de Arkansas.
 La localidad de Black Rock, en el estado de Nevada.
 El área censal de Black Rock, en Nuevo México.

Irlanda 
 La localidad de Blackrock, en el condado de Cork.
 La localidad de Blackrock, en el condado de Dun Laoghaire-Rathdown.
 La localidad de Blackrock, en el condado de Louth.

Reino Unido 
 La localidad de Black Rock, en el condado de Down, Irlanda del Norte.
 La isla de Roca Negra (Black Rock en la toponimia británica), en las Islas Aurora, parte de las Islas Georgias del Sur.
 La localidad de Blackrock (Sussex).

Otros 
Black★Rock Shooter, serie de anime japonés de 2010.